Amelia del Reino Unido (Royal Lodge, 7 de agosto de 1783-Windsor, 2 de noviembre de 1810), princesa del Reino Unido, fue la menor de los quince hijos del rey Jorge III del Reino Unido y de la reina Carlota. 

Estaba especialmente unida a sus hermanas María y Sofía, y el trío tenía fama de ser más «salvaje» que el resto de sus hermanos. Sufrió constantemente de mala salud hasta que finalmente la erisipela, combinada con su delicado estado y el haber sufrido otras enfermedades la llevaron a la tumba el 2 de noviembre de 1810.

Primeros años
Amelia nació el 7 de agosto de 1783, última hija del rey Jorge III del Reino Unido y de su esposa Carlota de Mecklemburgo-Strelitz, siendo la única de los hermanos en nacer en el Castillo de Windsor. Se la describe como la favorita de su padre, quien cariñosamente la llamaba «Emily». La muerte de sus dos hermanos mayores, Octavio y Alfredo, dejó una brecha de casi seis años entre Amelia y su hermano sobreviviente más cercano, la princesa Sofía. Era veintiún años menor que su hermano mayor, Jorge, y casi diecisiete años más joven que su hermana Carlota. Como hija de monarca, ostentó el título de «Alteza Real» desde su nacimiento. 

Al ser la más joven de sus trece hermanos sobrevivientes, se la colocó junto a sus hermanas María y Sofía y pasaban la mayor parte del tiempo juntas, aunque vivían en diferentes habitaciones. Las tres hermanas no gozaban de la misma atención que recibían sus hermanas mayores por parte de sus padres, pasaban mucho tiempo lejos de ellos y se comunicaban con ellos a través de cartas. 

Las tres princesas eran consideras rebeldes y «salvajes», como explicó el pintor John Singleton Copley, que tuvo mucha dificultad para pintar a los perros, pájaros, y especialmente a las tres hijas del rey, que se negaban a quedarse quietas, en el retrato que se le encargó. En comparación con la educación cuidadosamente planeada de sus hermanas Carlota, Augusta e Isabel, la recibida por las tres hermanas menores fue inferior. Amelia tenía solo cinco años cuando su padre sufrió su primer ataque de locura, y como consecuencia del deterioro mental de este, nunca experimentó la cercanía y el afecto que había caracterizado a la familia real durante la infancia de sus hermanas mayores.

Matrimonio 
A pesar de que no le gustaba la idea de casar a sus hijas, el rey Jorge había expresado su intención de encontrar maridos adecuados para ellas cuando tuviesen la edad suficiente. Sin embargo, los frecuentes ataques de locura que el rey sufría junto a los deseos de la reina de que sus hijas la acompañasen mientras durase la enfermedad de su marido impidieron que los potenciales candidatos cortejasen a las princesas. Como resultado, tanto Amelia como sus hermanas, a excepción de la princesa Carlota, crecieron aisladas del mundo en la casa de su madre, a la que constantemente se referían como «convento».

Enfermedad y muerte 
A lo largo de su vida sufrió de mala salud y, a la edad de quince años, empezó a sufrir los primeros síntomas de lo que resultó ser tuberculosis. En 1808, tuvo un grave ataque de sarampión y el ambiente deprimido de la casa de su madre en Windsor la deprimió aún más. El rey Jorge, preocupado, decidió enviarla a Weymouth acompañada de su hermana María. Su salud mejoró poco, pero encontró consuelo en la tranquilidad que predominaba en el lugar.

Sin embargo, esta mejora fue temporal y en agosto de 1810 su enfermedad empeoró, mientras que en octubre de ese mismo año enfermó de erisipela, que terminó con toda esperanza de recuperación y la confinó en cama el día 25. A pesar de los esfuerzos de su padre y de los médicos, Amelia murió el 2 de noviembre de 1810, el mismo día del cumpleaños de su hermano Eduardo.

Ancestros

Bibliografía

Enlaces externos

The Prince Regent and His Circle
Cranbourne Lodge, Georgian Index
Dictionary of National Biography

Princesas de Reino Unido de la casa de Hannover
Mujeres de la época georgiana
Sepultados en la Capilla de San Jorge (Castillo de Windsor)